Chantons sous l'Occupation ( Śpiewanie podczas okupacji) jest francuskim filmem dokumentalnym z 1976, w reżyserii i według scenariusza André Halimi. W filmie wystąpili: Pascal Mazzotti, Maître Naud, oraz Fabienne Jamet.

Film opowiada o artystach i przemyśle rozrywkowym (od Jean Cocteau do Maurice Chevalier) w czasach niemieckiej okupacji Francji (1940-1944). Przedstawia całe spectrum tego środowiska od wspierających ruch oporu do sympatyzujących z nazizmem.

Obsada 
 Pascal Mazzotti : Narrator (głos)
 Maître Naud : sam siebie
 Veit Relin : sam siebie
 Manouche : samą siebie
 Maître Weil-Curiel : sam siebie
 Maurice Bardèche : sam siebie
 Michel Audiard : sam siebie
 Maud Belleroche : sam siebie
 André Pousse : sam siebie
 Dominique Aury : samą siebie
 Jean Marais : sam siebie
 Arno Breker : sam siebie
 Edouard Nessler : sam siebie
 Jean-Louis Bory : sam siebie
 Marc Doelnitz : sam siebie

Zobacz też 
 Milice, film noir

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Chantons sous l'Occupation (1976) Allogine.com 

Francuskie filmy z 1976 roku
Francuskie filmy dokumentalne